Gorenja vas je krajevno ime več slovenskih krajev:

Gorenja vas v občini Gorenja vas - Poljane
Gorenja vas v občini Ivančna Gorica
Gorenja vas v občini Kanal ob Soči
Gorenja vas v občini Trebnje
Gorenja vas v občini Zagorje ob Savi
Gorenja vas, Žapuže, občina Ajdovščina
Gorenja vas (Goregna vas), Italija
Gorenja vas - Reteče v občini Škofja Loka
Gorenja vas pri Čatežu v občini Trebnje
Gorenja vas pri Leskovcu v občini Krško
Gorenja vas pri Mirni v občini Trebnje
Gorenja vas pri Mokronogu v občini Mokronog - Trebelno
Gorenja vas pri Polici v občini Grosuplje
Gorenja vas pri Šmarjeti v občini Šmarješke Toplice

Glej tudi
Gorenja Nemška vas
Gorenja Stara vas
Gornja vas 
Dolenja vas
vas (razločitev)